Aparecida kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Aparecida (ort), São Paulo, 
 Aparecida (kommun i Brasilien, Paraíba), 
 Aparecida (kommun i Brasilien, São Paulo), 

Robotskapade Brasilienförgreningar